Мо́йка, историческое название (до 1797 года) Мья — сквозной проток в южной (левой) части дельты Невы. Представляет собой впадающий в Большую Неву правый рукав реки Фонтанки, вытекающий из неё по южной границе Летнего сада и Марсова поля.

В топонимике Петербурга гидроним «Мойка» часто служит, как сокращённое (без добавления слова «набережная»), обиходное обозначение адресов по набережной Мойки — например, «музей-квартира Пушкина на Мойке, 12».

Описание 

Длина — 4,67 км, ширина до 40 м, наибольшая глубина до 3,2 м. Как видно на плане местности, снятом со старой шведской карты окрестностей Ниенштадта/Ниеншанца (предположительно, 1698 года), река представляла собой самостоятельный рукав нынешней Фонтанки ещё до основания Петербурга. Примыкая к Фонтанке под углом, близким к прямому, в силу законов гидродинамики исток этого рукава и его верховья постепенно заиливались, а в силу низкого естественного уклона заболачивалась вся местность вокруг. Аналогичная судьба, возможно, постигла близлежащий проток, который был самостоятельным на ранних этапах формирования дельты Невы, но затем превратился в заболоченную речку Кривушу. Процесс заболачивания истоков таких ответвлений усиливался с каждым петербургским наводнением, два из которых случились после основания города на интервале 5 лет (1703 и 1708).

В 1704 году Пётр I взялся за «обжитую и выгодно расположенную мызу [у истоков Фонтанки], где располагалось имение шведского майора Эриха Берндта фон Коноу (Конау) — небольшой домик с хозяйственным двором и садом», имея целью обустроить здесь свою летнюю резиденцию с обширным садом при ней — будущие Летний дворец и Летний сад. При этом царь повелел первому строителю сада, Ивану Угрюмову «перебить тое речку» — что его соратник и выполнил на следующий год: на плане 1705 года Фонтанка уже перекрыта плотиной. Неудивительно, что исток Мойки при этом заилился окончательно, а ближайшие окрестности Летнего сада превратились в болото. После этого в 1711 году плотину пришлось пробить, наведя вместо неё постоянный мост. В дополнение к расчистке природного истока Мойки, восстановившей её природную связь с Фонтанкой, по западному краю Летнего сада была вырыта Лебяжья канавка, которая соединила Мойку напрямую с Невой. Тем самым на восточной окраине исторического острова Усадица образовался новый искусственный остров между Невой, Фонтанкой и Мойкой, официально именуемый островом Летний Сад.

Протекая через центральную часть города, Мойка омывает с южной стороны Адмиралтейский остров (часть, которая называется 2-й Адмиралтейский остров); впадает слева в Неву (Большую Неву). От Мойки отходят Зимняя канавка и Лебяжья канавка, соединяющие её с Невой, а также канал Грибоедова, впадающий в Фонтанку.

История 
До основания города река называлась Мья, от ижорского Муя, «грязная». На протяжении 1719—1797 годов название Мья было официальным именем реки, хотя сменивший его гидроним Мойка, возникший в результате локализации труднопроизносимого «Мья», известен уже с 1726 года.

Как видно из исторических карт, река представляла собой самостоятельный рукав нынешней Фонтанки ещё при шведах и в первые годы после основания Петербурга. Заболачивание её истоков произошло в результате перекрытия Фонтанки плотиной, осуществлённого в 1705 году по приказу Петра I при разбивке Летнего сада («перебить тое речку»), и было усугублено наводнением 1708 года. К началу работ по восстановлению природного режима Мойки, развернувшихся с 1711 года, уже создавалось впечатление, что река проистекает откуда-то из болот, окруживших Летний сад с запада и с юга. В дополнение к сносу плотины через Фонтанку и восстановлению истока Мойки из той же реки, в 1711—1719 годах Мойка получила два новых искусственных отвода от Невы: Лебяжью канавку между Летним садом и Марсовым полем и Красный канал — вдоль западной границы Марсова поля.

В первые годы строительства Петербурга Мойка служила условной границей города, хотя одновременно с этим активизировалось и заселение южного берега Фонтанки. При прокладке «Большой першпективной дороги» (ныне Невский проспект), соединившей по кратчайшей линии Адмиралтейство с Новгородской дорогой и лаврой, в месте пересечения этой магистрали с Мойкой в 1717—1718 или в 1720 году был построен деревянный подъёмный Зелёный мост. Рядом с ним для сбора податей при пересечении границы города был выстроен Мытный двор. Городская граница проходила в этом месте до 1726 года. Здесь же находился и Гостиный двор у Зелёного моста.

В 1720 году были созданы первые деревянные набережные Мойки, в 1736—1737 годах углублено дно реки. В 1798—1811 годах сооружены гранитные набережные от Фонтанки до современного Английского проспекта (левый берег) и Крюкова канала (правый берег). В 1960 году построены гранитные банкеты у Михайловского сада, в 1975 году — набережная от проспекта Маклина (ныне Английский проспект) до реки Пряжки.

Мосты 

Через реку переброшено 15 мостов, многие из которых являются достопримечательностями города.

От истока к устью:
 1-й Инженерный мост
 1-й Садовый мост
 2-й Садовый мост
 Мало-Конюшенный мост
 Большой Конюшенный мост
 Певческий мост
 Зелёный мост
 Красный мост
 Синий мост
 Фонарный мост
 Почтамтский мост
 Поцелуев мост
 Краснофлотский мост
 Храповицкий мост
 Корабельный мост

Достопримечательности 

Мойка — единственная водная артерия Санкт-Петербурга, через которую переброшены цветные мосты.

Мойка в поэзии 
 Александр Кушнер «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки…»
 Корней Чуковский «Прямо в Мойку, прямо в Мойку с головою окунут…»

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Реки Санкт-Петербурга
 
Рукава и протоки Невы